Kohlbusch ist

der Name eines Ortsteils von Stolberg (Rhld.) in der Städteregion Aachen, siehe Kohlbusch (Stolberg)
der deutsche Name der polnischen Stadt Kolbuszowa